Восходненский сельский совет (, ) — согласно законодательству Украины — административно-территориальная единица в Красногвардейском районе Автономной Республики Крым, расположенная в северо-восточной части района в степной зоне полуострова. Население по переписи 2001 года — 10383 человека.

К 2014 году состоял из 10 сёл:

 Восход
 Владимирово
 Доходное
 Заря
 Знаменка

 Климово
 Нахимово
 Новосельцы
 Плодородное
 Чапаево

История 
Восходненский сельский совет был образован в 1966 году и 1 января 1968 года уже имел современный состав. С 12 февраля 1991 года сельсовет в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России. Законом «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым» от 4 июня 2014 года территория административной единицы была объявлена муниципальным образованием со статусом сельского поселения.

Примечания

Литература 
 
 
Сельские советы Красногвардейского района (Крым)